Всехсвятский — прилагательное, относящееся к празднику всех святых.

Храмы 
 Храм Всех Святых

Топоним 
 Село Всехсвятское — Москва.
 Всехсвятский проезд — Москва.
 Всехсвятский каменный мост — Москва.

Фамилия 
 Всехсвятский, Сергей Константинович (1905—1984) — советский астроном.

См. также 
 Всесвятский